Myiocoprula är ett släkte av svampar. Myiocoprula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myiocoprula